Abdi bezeichnet:

 einen biblischen Vornamen, der auch im arabischen Sprachraum, in Somalia und in der Türkei verbreitet ist: siehe Abdi (Vorname) sowie Abdi (biblische Person)
 Abdi-Erah, König von Eschnunna (unsichere Quellenlage, evtl. englische Schreibweise für Abdi Arah)
 Abdi-Aširta, Fürst von Amurru

 ein kasachisches Unternehmen für Bürozubehör: siehe abdi (Unternehmen)

 Orte und Verwaltungsgebiete:
 Abdi (Algerien) in Algerien
 Abdi (Russland) in Tatarstan, Russland
 Abdi (Unterpräfektur) im Tschad
 Abdi (Departement) im Tschad
 Abdi (Stadt) im Tschad

 Stadien:
 Abdi Ipekci-Stadion, Stadion im türkischen Istanbul
 El Abdi, Stadion im marokkanischen El Jadida

Abdi ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Abbas Abdi (* 1953/5), iranischer Politiker, Meinungsforscher, Kolumnist
 Abderrahim el Ommali (* 1987; Künstlername Abdi), deutsch-marokkanischer Rap-Musiker und Teil des Duos Celo & Abdi
 Abdi Sheik Abdi (* 1942), somalischer Autor
 Abdullahi Abdi, kenianische Persönlichkeit des Islam, Geschäftsführer der Northern Aid
 Abed Abdi (* 1942), palästinensischer Maler und Zeichner
 Akbar Abdi (* 1960), iranischer Schauspieler
 Ali Abdi (* 1993), tunesischer Fußballspieler
 Almen Abdi (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Bahador Abdi (* 1984), iranischer Fußballspieler
 Barkhad Abdi (* 1985), somalisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Bashir Abdi (* 1989), belgischer Langstreckenläufer
 Dekha Ibrahim Abdi (1964–2011), kenianische Friedensaktivistin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises
 Djilali Abdi (1943–2022), algerischer Fußballspieler
 Ehsan Abdi (* 1986), iranischer Fußballspieler
 Faisal Abdi, dschibutischer Fußballspieler
 Fayik Abdi (* 8. Oktober 1997), saudi-arabischer Skirennläufer 
 Hana Abdi, iranische Frauenrechtlerin
 Hawa Abdi (1947–2020), somalische Ärztin und Aktivistin
 Kamyar Abdi, iranischer Archäologe
 Liban Abdi (* 1988), somalischer Fußballspieler
 Muse Bihi Abdi (* 1948), somalischer Politiker
 Sanae Abdi (* 1986), deutsche Politikerin
 Shino Abdi, somalischer Fußballspieler
 Tarik Abdi (* 2000), bulgarischer Eishockeyspieler
 Wahab Abdi, indonesischer Schauspieler
 Wissem Abdi (* 1979), tunesischer Fußballspieler
 Youcef Abdi (* 1977), australischer Leichtathlet

Siehe auch: